Ebhart ist der Familienname folgender Personen:

 Ambros Ebhart (* 1952), österreichischer Ordensgeistlicher und Pädagoge, Abt des Stiftes Kremsmünster
 Ludwig Ebhart (1897–1944), österreichischer Maschinenfahrer und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus